Вав се може односити на:

 Вав (Јужни Судан)
 Вав (река)